Tenisový turnaj WTA Forest Hills Tennis Classic 2006 se konal ve dnech 22.–26. srpna v americkém Forest Hills (New York) venku na tvrdých dvorcích. Událost byla součástí kategorie Tier IV s účastí šestnácti hráček ve dvouhře, čtyřhra se nehrála.

Ženská dvouhra

Nasazení hráček 
  Lucie Šafářová (1. kolo)
  Sofia Arvidssonová (1. kolo)
  Sybille Bammerová (1. kolo)
  Lourdes Domínguezová Linová (semifinále)

Pavouk

Reference 
 Pavouk dvouhry

WTA Tour 2006
Forest Hills Tennis Classic
Tenis v USA v roce 2006